Manderston bezeichnet

 Bauwerk
 Manderston House

Familienname
 William Manderston (*ca. 1485–1552) Schottischer Philosoph